A Teia, uma série de televisão brasileira da Rede Globo, estreada em 2014
A Teia, uma telenovela portuguesa da TVI, estreada em 2018
A Teia, o título em Portugal de uma série de televisão sueca, cujo título original é Modus

Desambiguações de televisão